Název Lipiny má více sídel a míst:

v Česku:

 Lipiny (Nečín) – část obce Nečín v okrese Příbram
 Lipiny (Bolehošť) – část obce Bolehošť v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Lipiny u Veliše – část obce Veliš v okrese Benešov
 Lipiny u Radošovic – část obce Radošovice v okrese Benešov
 Lipiny (rybník) – vodní plocha v Modřanské rokli v Praze

v Polsku:
 Lipiny (okres Chodzież) – vesnice ve Velkopolském vojvodství, část gminy Margonin
Ostatní:

 Lipiny (přírodní památka) – přírodní památka u obce Kurdějov v okrese Břeclav

Externí odkazy